Lacydonia incognita är en ringmaskart som beskrevs av Rullier 1965. Lacydonia incognita ingår i släktet Lacydonia och familjen Lacydoniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
incognita